Cortanze est un nom de famille notamment porté par :
André de Cortanze (1941-), ingénieur automobile;
Gérard de Cortanze (1948-), écrivain.